Joensuu ist der Name für:
 Joensuu, eine Stadt im Osten Finnlands
 Joensuu (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft der finnischen Landschaft Nordkarelien
 (1524) Joensuu, ein Asteroid des Hauptgürtels

Joensuu ist der Familienname folgender Personen:
 Jasmi Joensuu (* 1996), finnische Skilangläuferin
 Jesse Joensuu (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Matti Y. Joensuu (1948–2011) finnischer Schriftsteller und Journalist